Hoyorredondo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hoyorredondo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Hoyorredondo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar